Turniej żeglarski na Island Games 2009 trwał od 28 czerwca do 4 lipca, a więc przez całą długość trwania imprezy. Wszystkie wyścigi odbyły się w zatoce, niedaleko Zachodniego Portu w Mariehamn, stolicy Wysp Alandzkich, gdzie odbywał się trudniej.

Medale 
Medale dla poszczególnych krajów

Laser Standard 
W konkurencji przy pomocy jachtów typu Laser Standard wzięli udział zawodnicy trzynastu, następujących reprezentacji: Alderney, Bermudów, Gibraltaru, Guernsey, Jersey, Minorki, Orkadów, Rodos, Szetlandów, Wight, Wysp Alandzkich, Wyspy Man oraz Ynys Môn.

Medaliści

Tabela 
Turniej przebiegał następująco:

Laser Radial 
W konkurencji przy pomocy jachtów typu Laser Radial wzięli udział zawodnicy dwunastu, następujących reprezentacji: Bermudów, Gibraltaru, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Saremy, Szetlandów, Wight, Wysp Alandzkich, Wyspy Man oraz Ynys Môn.

Medaliści

Tabela 
Turniej przebiegał następująco:

Konkurencja drużynowa 
W konkurencji drużynowej wzięli udział zawodnicy jedenastu, następujących reprezentacji: Bermudów, Gibraltaru, Guernsey, Jersey, Minorki, Rodos, Szetlandów, Wight, Wysp Alandzkich, Wyspy Man oraz Ynys Môn.

Medaliści

Tabela 
Turniej przebiegał następująco:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Żeglarstwo na stronie wyników Island Games 2009 
  

Island Games 2009